La Blonde est le deuxième tome du cycle Aldébaran de la série de bande dessinée Les Mondes d'Aldébaran de Leo.

Synopsis
Au cours de leur voyage, Kim et Marc croisent la route d'Alexa Komarova, la blonde amie de Driss Shédiac.
Marc l'aide à échapper au prêtre Algernon Loomis et s'enfuit avec elle.
Mais il est rattrapé et retrouve Kim en cellule.

Les Mondes d'Aldébaran
Album de bande dessinée de science-fiction
Album de bande dessinée sorti en 1995
Bande dessinée se déroulant dans le système d'Aldébaran
Journaliste dans la bande dessinée